Belvidere Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Belvidere Historic District (Belvidere, New Jersey), NRHP-ID: 80002525
 Belvidere Historic District (Hertford, North Carolina), NRHP-ID: 99000600